Le tournoi de Las Vegas est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1969 se dispute du 7 au .

Nancy Richey remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Las Vegas

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
Las Vegas
Tennis aux États-Unis en 1969
Sport en octobre 1969